«I Got You Babe» () — песня дуэта Сонни и Шер с их альбома Look at Us.

В 2008 году сингл с этой песней в исполнении Сонни и Шер (1965 год) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «I Got You Babe» в исполнении Сонни и Шер на 444 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 451 месте.

Интересные факты 
В фильме «День сурка» именно данная песня звучала из будильника главного героя каждое утро.

Песня также звучит в финале 17 серии 8 сезона сериала "Доктор Хаус"

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Digital
|-

Версия группы UB40 с участием Крисси Хайнд 

Через 20 лет, в 1985 году, группа UB40 (вместе с Крисси Хайнд) перепела эту песню на своём альбоме Baggariddim. Песня также была выпущена как сингл и достигла 1 места в Великобритании (в августе 1985 года) и 28 места в США в Billboard Hot 100.

Позже песня также была включена в альбом группы the Pretenders 1987 года The Singles.

Список композиций 
7"-й сингл
 I Got You Babe 3:08
 UB40 — Theme From Labour Of Love 3:05

12"-й сингл
 I Got You Babe 3:09
 UB40 — Red Red Wine 5:21

Чарты

Примечания

Ссылки 
 9. Sonny and Cher, «I Got You Babe» Photo — Readers' Poll: The 10 Greatest Duets of All Time — Rolling Stone
 8. Sonny and Cher — 'I Got You Babe' Photo — Readers' Poll: The Worst Songs of the Sixties — Rolling Stone

Синглы 1965 года
Синглы 1985 года
Песни Сонни и Шер
Песни Шер
Синглы Atco Records
Песни Дэвида Боуи
Песни Ramones
Песни UB40
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни 1965 года